La clase Virginia puede hacer referencia a las siguientes clases de buques de la Armada de los Estados Unidos:

 La clase Virginia de acorazados pre-Dreadnought.
 La clase Virginia de cruceros de propulsión nuclear, construidos durante la Guerra Fría.
 La clase Virginia de submarinos de ataque de propulsión nuclear.